Elgiva (heilige), een heilige die leefde in de tiende eeuw
Elgiva (geslacht), een geslacht van tweevleugeligen